Oreohelix strigosa är en snäckart som först beskrevs av Gould 1846.  Oreohelix strigosa ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
strigosa